

Niemcy 
 Heidersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Golina
 Gościejowice
 Jędrzychów
 Łagiewniki
 Włosień